Schmidt House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Schmidt House (Iowa), ID-Nr. 77000503
 Schmidt House (Missouri), ID-Nr. 79003667
 Schmidt House (Texas), ID-Nr. 90001806